Меткалф () — фамилия.

Известные носители:
 Metcalf:
 Меткалф, Джоэл Гастингс (1878—1946) — астроном.
 Меткалф, Леа (род. 1983) — американская баскетболистка.
 Меткалф, Лори (род. 1955) — актриса.
 Меткалф, Уиллард (1858—1925) — художник.
 Меткалф, Харриет (род. 1958) — американская гребчиха.

 Metcalfe:
 Меткалф, Джоанн (род. 1969) — австралийская баскетболистка.
 Меткалф, Джон (род. 1946) — британский и канадский композитор.
 Меткалф, Ральф (1910—1978) — американский спринтер.
 Меткалф, Роберт (род. 1946) — американский инженер, изобретатель.
 Меткалф, Стэнли (род. 1946) — экономист.
 Меткалф, Джесси (род. 1978) — актёр.
 Меткалф, Чарльз Теофилус (1785—1846) — британский колониальный администратор.
 Меткалф, Томас Теофилус (1795—1853) — британский колониальный администратор.

 Как часть фамилии:
 Меткалф-Линденбургер, Дороти Мари (род. 1975) — американская астронавтка.

См. также 
 Меткалф-стрит